Buenavista (Madrid), barri del sud-oest de Madrid al districte de Carabanchel 
 Buenavista (Salamanca), municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Buenavista del Norte, municipi de l'illa de Tenerife a les illes Canàries 
 Buenavista de Valdavia, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Buenavista (Cuba), badia de l'illa de Cuba declarada reserva de la Biosfera